Wydawnictwo „Śląsk”– polskie wydawnictwo książkowe z siedzibą w Katowicach działające od lat 50. do 90. XX wieku. Specjalizowało się w publikacjach dotyczących Górnego Śląska. 

W oficynie wydawano m.in. serie Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich, Biblioteka Szarej Lilijki, Z medalionem, Złota Podkowa.

W latach 1962–1973 zastępcą redaktora naczelnego wydawnictwa był Witold Nawrocki.

Publikacje 
1954:
  (320 ss.)

1955:
  (248 ss.)
  (388 ss.)
  (348 ss.)
  (252 ss.)

1956:
  (140 ss.)
  (360 ss.)
  (275 ss.)
  (204 ss.)
  (52 ss.)
  (303 ss.)
  (394 ss.)
  (383 ss.)

1957:
  (32 ss.)
  (351 ss.)
  (56 ss.)
  (187 ss.)
  (160 ss.)
  (443 ss.)
  (306 ss.)
  (48 ss.)
  (144 ss.)
  (193 ss.)
 Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów (pierwszy tom cyklu o Tomku Wilmowskim), ilustr. Mieczysław Serwin-Oracki, 1957 (245 ss.)
  (221 ss.)
 Robert Śmiela, Dziennik Górnośląski, 1957 (223 ss.)
 Edward Štorch, Nad Wielką Rzeką, wyd. III poprawione, tłum. Jadwiga Bułakowska, 1957 (166 ss.)
 Maria Wardasówna, Maryśka ze Śląska. Powieść lotnicza dla młodzieży, z przedm. Gustawa Morcinka, ilustr. Ryszard Twardoch, wyd. II, 1957 (144 ss.)
 Stanisław Wasylewski, Legendy i baśnie śląskie, 1957 (145 ss.)

1958:
 Bogdan Brzeziński, Banderola nr 77788, 1958 (75 ss.), seria Złota Podkowa
 Jan Brzoza, Lodzia tramwajarka, 1958 (56 ss.), seria Złota Podkowa
 Jaroslav Foglar, Chłopcy znad Rzeki Bobrów, tłum. Rudolf Janiček, ilustr. Władysław Czarnecki, 1958 (204 ss.)
 Jaroslav Foglar, Tajemniczy cylinder, tłum. Rudolf Janiček, ilustr. Władysław Czarnecki, 1958 (260 ss.)
 Teodor Jeske-Choiński, Gasnące słońce, 1958 (442 ss.)
 Teodor Jeske-Choiński, Ostatni Rzymianie, 1958 (483 ss.)
 Brown z Calaveras i inne opowiadania, 1958 (56 ss.), seria Złota Podkowa
 Nikołaj Daszkijew, Wiktor Popow, Skradziony głos i inne opowiadania naukowo-fantastyczne, tłum. Stanisław Rurański, 1958 (53 ss.), seria Złota Podkowa
 John Galsworthy, Córka Żyrondy, 1958 (48 ss.), seria Złota Podkowa
 Jerzy Głębocki, Kurs na Polskę, 1958 (157 ss.)
 Bret Harte, Pocztmistrzyni, 1958 (48 ss.), seria Złota Podkowa
 Kalendarz Śląski na rok 1959, 1958 (363 ss.)
 Zdenĕk Jirotka, Saturnin. Powieść humorystyczna, tłum. Rudolf Janiček, ilustr. Ryszard Twardoch, 1958 (224 ss.)
 Zofia Kossak-Szczucka, Nieznany kraj, 1958 (285 ss.)
 Tadeusz Kostecki, Dom cichej śmierci, wyd. II, 1958
 Władysław Łoziński, Zapatan, 1958 (64 ss.), seria Złota Podkowa
 Fortunino Matania, Stanley J. Weyman, Mariamne – żona Heroda 1958 (60 ss.)
 Alina Nowak-Romanowicz, Józef Elsner. Zarys życia i twórczości, ilustr. Ryszard Twardoch, 1958 (60 ss.)
 Władysław Smólski, Dziewięć narzeczonych doktora Kudełka, 1958 (60 ss.)
 Alfred Szklarski, Przygody Tomka na Czarnym Lądzie, ilustr. Józef Marek, 1958 (301 ss.)
 Wilhelm Szewczyk, Z kraju Lompy, 1958 (34 ss.)
 Zygmunt Sztaba, Co czwartek ginie człowiek 1958
 Edward Štorch, Brązowy skarb, tłum. Jadwiga Bułakowska, 1958 (134 ss.)

1959:
 Honoré de Balzac, Grazia Deledda i in., Fatalny sztylet, 1959
 Leon Barbecki, Pamiętniki generała broni L. Berbeckiego, 1959 (287 ss.)
 Marjorie Boulton, List zza grobu 1959
 Kazimierz Gołba, Wieża spadochronowa. Harcerze śląscy we wrześniu 1939, 1959 (188 ss.)
 Jaroslav Hašek, N.M. O'Raywen i inni, Lekarz czy morderca i inne opowiadania, 1959, seria Złota Podkowa
 Mike W. Kerrigan, Porwanie Brett Macroft 1959
 Tadeusz Kostecki, Dziwna sprawa, 1959 (363 ss.)
 Tadeusz Kostecki, Kaliber 6-35, wyd. II, 1959
 Antoni Marczyński, Dwunasty telewizor, 1959 (105 ss.), seria Złota Podkowa
 Stanisława Platówna, Zakamarki, 1959
 Wilhelm Szewczyk, Zima boi się drzew, 1959 (57 ss.)
 Alfred Szklarski, Tomek na wojennej ścieżce, ilustr. Józef Marek, 1959 (298 ss.)
 Zygmunt Sztaba, Puszka błękitnej emalii 1959
 Mike W. Kerrigan, Porwanie Brett Macroft, 1959 (404 ss.)

1960:
 Antologia poezji łużyckiej, wybór Wilhelm Szewczyk, 1960 (355 ss.)
 Beskid Śląski. Informator – krótki przewodnik turystyczny, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Hławiczki, 1960 (106 ss.)
 Marjorie Boulton, Szantaż, 1960  
 Stanisław Broszkiewicz, Abwehra straciła trop, 1960 (176 ss.)
 Mieczysław R. Frenkel, To jest morderstwo, 1960 (332 ss.)
 Henry Rider Haggard, Potwór Heu-Heu, tłum Bronisław Falk (właśc. Bronisław Stępowski), 1960 (94 ss.)
 Adam Hollanek, Zbrodnia wielkiego człowieka, 1960 (91 ss.), seria Złota Podkowa
 Halina Krahelska, Zdrada Heńka Kubisza, 1960 (448 ss.)
 Celestyn Kwiecień, Od papirusu do bibliobusu. Książka o książce, 1960 (384 ss.)
  (188 ss.)
 Kazimierz Popiołek, Śląsk w oczach okupanta, 1960 (257 ss.)
 Magdalena Samozwaniec, Czy pani mieszka sama?, ilustr. Gwidon Miklaszewski, 1960 (246 ss.)
 Olga Scheinpflugová, Ballada z przedmieścia, tłum. Emilia Witwicka, 1960 (131 ss.)
 Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów, ilustr. Józef Marek, wyd. II uzupełnione i rozszerzone, 1960 (299 ss.)
 Jiří Štefl, Morderstwo z grzeczności, tłum. Rudolf Janiček, 1960 (184 ss.)
 Emil Vachek, Przygody złodzieja Stawinogi, 1960

1961:
 Waldemar Bonsels, Pszczółka Maja i jej przygody, 1961 (76 ss.)
 Mieczysław R. Frenkel, Ślepy pasażer, 1961
 Franciszek Klon, Chłopcy z czarnej hałdy, 1961 (156 ss.)
 Stefan Migdał, Piłsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej. Zarys działalności i ideologii, 1961 (291 ss.)
 Roman Samsel, Teatr Ludzi Uczciwych, 1961 (121 ss.)
 Alfred Szklarski, Tomek na tropach Yeti, ilustr. Józef Marek, 1961 (321 ss.)
  (174 ss.)

1962:
 Aleksander Baumgardten, Spotkanie z jutrem, 1962 (262 ss.)
 František Běhounek, Akcja „L”, Powieść fantastyczno-naukowa, tłum. Rudolf Janiček, ilustr. Andrzej Czeczot, 1962 (252 ss.)
 Barbara Gordon, Adresat nieznany, 1962 (112 ss.)
 Gerhart Hauptmann, Księga namiętności, 1962 (328 ss.)
 Jan Pierzchała, Anastazy Kowalczyk. Opowieść biograficzna, 1962 (118 ss.)
 Jan Pierzchała, Legenda Zagłębia, 1962 (237 ss.)
 Przewodnik po Katowicach, 1962 (228 ss.)
 Wilhelm Szewczyk, Literatura niemiecka w XX wieku, 1962 (383 ss.)
 Seweryna Szmaglewska, Czarne stopy, 1962 (219 ss.)
 Maria Wardasówna, Maryśka ze Śląska. Powieść lotnicza dla młodzieży, ilustr. Irena Binder, wyd. IV, 1962 (124 ss.)
 Antonín Zápotocký, Czerwona łuna nad Kladnem, tłum. Rudolf Janiček, 1962 (376 ss.)
 Zbigniew Żakiewicz, Chłopiec o lisiej twarzy, 1962 (126 ss.)

1963:
 Władysław Bodnicki, Cesarzowa i Smerda. Powieść historyczna z XII wieku, 1963 (241 ss.)
 Jan Brzoza, Ziemia, wyd. II poprawione, 1963 (275 ss.) 
 Kornelia Dobkiewiczowa, O Marku Prawym z Jemielnicy, 1963 (228 ss.)
 Karol Grünberg, Nazi-Front Schlesien. Niemieckie organizacje polityczne w województwie śląskim w latach 1933-1939, współwydawca: Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, 1963 (232 ss.)
 Franciszek Kozubski, Miernictwo górnicze, 1963 (268 ss.)
 Gustaw Morcinek, Judasz z Monte Sicuro, 1963 (281 ss.)
 Adolf Niedworok, Promień i lęk, ilustr. Ryszard Twardoch, 1963 (60 ss.)
 Roman Samsel, Pytania kłopotliwe, ilustr. Eugeniusz Rzeżucha, 1963 (132 ss.)
 Kalman Segal, Morderca musi umrzeć, 1963
 Alfred Szklarski, Sobowtór profesora Rawy, ilustr. Józef Marek, 1963 (137 ss.)
 Alfred Szklarski, Tajemnicza wyprawa Tomka, ilustr. Józef Marek, 1963 (276 ss.)
  (316 ss.)

1964:
 Jan Baranowicz, Potok Łabajów, 1964 (176 ss.)
 Pola Gojawiczyńska, Ziemia Elżbiety, wyd. VIII, 1964 (229 ss.), seria Biblioteka Karola Miarki
 Gerhart Hauptmann, Kacerz z Soany, 1964 (77 ss.)
 Gerhart Hauptmann, Szaleniec boży, Emanuel Quint, wyd. II przejrzane i uzupełnione, 1964 (360 ss.)
 Jan Koprowski, Powrót do kraju, 1964 (120 ss.)
 Gustaw Morcinek, Górniczy Zakon, 1964 (368 ss.)
 Václav Řezáč, Zielona książka, tłum. Zofia Kowalewska, 1964 (91 ss.)
 Wilhelm Szewczyk, Trzciny, 1964 (326 ss.)
 Vladislav Vančura, Kapryśne lato, tłum. Zdzisław Hierowski, 1964 (101 ss.)
 Leon Wantuła, Nigdy za późno, 1964 (276 ss.)
 Stanisław Wasylewski, Szkice serdeczne i przewrotne. Książka dla miłośników przeszłości Śląska, 1964 (124 ss.)

1965:
 Jan Adamczewski, Z latem na ty, 1965
 Antoni Bura, Maszyny i urządzenia górnicze Część 1. Maszynoznawstwo ogólne, maszyny pomocnicze górnicze, maszyny do urabiania (młotki pneumatyczne i maszyny wiertnicze), wydanie VII poprawione i uzupełnione, 1965 (224 ss.)
 Jerzy Klimkowski, Katastrofa w Gibraltarze. Kulisy śmierci generała Sikorskiego, 1965 (144 ss.)
 Innocenty Libura, Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzisławskiej, 1965 (257 ss.)
 Halina Lipowczan, Za siedmioma hałdami, 1965 (168 ss.)
 Janusz Makarczyk, Siostra zjedzonego człowieka, 1965 (376 ss.)
 Wilhelm Szewczyk, Od wiosny do jesieni, 1965 (308 ss.)
 Alfred Szklarski, Sobowtór profesora Rawy, ilustr. Józef Marek, wyd. II uzupełnione i poszerzone, 1965 (237 ss.)
 Alfred Szklarski, Tomek wśród łowców głów, ilustr. Józef Marek, 1965 (256 ss.)
 Czesław Thullie, Zabytki architektoniczne Ziemi Śląskiej, 1965 (366 ss.)

1966:
 Jan Baranowicz, Mój krajobraz, ilustr. Eugeniusz Rzeżucha, 1966 (76 ss.)
 Jan Baranowicz, Przygoda z krętogłowem 1966 (268 ss.)
 Andrzej Brożek, Ostflucht na Śląsku, 1966 (220 ss.)
 Gustaw Morcinek, Miód w sercu i inne nowele, 1966 (340 ss.)
 Alfons Mrowiec, Z dziejów Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej w latach 1918-1939. Stosunki społeczno-polityczne, 1966 współwydawca: Śląski Instytut Naukowy w Katowicach (223 ss.)
 Olga Scheinpflugová, Białe drzwi, tłum. Donata Ciepieńko-Zielińska, 1966 (411 ss.)
 Jan Izydor Sztaudynger, Wiórki, 1966 (140 ss).

1967:
 Aleksander Baumgardten, Ulica czterech wiatrów, 1967 (324 ss.)
 Jan Brzoza, Moje przygody literackie, 1967 (221 ss.) 
 Kornelia Dobkiewicz, Ślężańska legenda, 1967 (445 ss.)
 Władysław Kisielewski, Dywizjon Ziemi Śląskiej nr 304, 1967 (240 ss.)
 Bolesław Mrówczyński, Tętniący stop, 1967 (297 ss.)
 Lucyna Penciak, Łaska czasu, 1967 (208 ss.)
 Stanisław Sokołowski, Jacek Cieszewski, Sprawa pana X i inne, 1967 (378 ss.)
 Werner Steinberg, Gdy stanęły zegary, tłum. Irena Naganowska, tytuł oryginału: Als die Uhren stehen blieben, 1967 (470 ss.)
 Marian Strużyński, Henryk Kawka, Nie wyłączajcie telefonu, 1967 (145 ss.), Seria z Tukanem
 Alfred Szklarski, Tomek u źródeł Amazonki, ilustr. Józef Marek, 1967 (283 ss.)
 Roman Tomczyk, Mali nadludzie, 1967 (236 ss.)

1968:
  (722 ss.)
   (109 ss.)

1969:
  (308 ss.)
  (338 ss.)
  (120 ss.)

1970:
 Jan Baranowicz, Hobby pułkownika Kościeja, 1970 (240 ss.)
 Władysław Bochenek, Smak dojrzałych owoców, 1970 (164 ss.)
 Marcin Borecki, Zygmunt Dabiński, Obudowa metalowa wyrobisk ścianowych, 1970
  (332 ss.)
  (560 ss.)
 Władysław Kubiczek, Viêt-Nam kraj Południa, 1970 (237 ss.)
 Janina Macierzewska, Drogi wycięte mieczem, 1970 (552 ss.), seria Biblioteka Karola Miarki
 Janusz Makarczyk, Przez morza i dżungle. Powieść dla dorastającej młodzieży, wyd. IV, 1970 (192 ss.)
 Roman Tomczyk, Ryjoczkowego ciała opisanie, 1970 (356 ss.)
  (380 ss.)
  (505 ss.)

1971:
 František Běhounek, Wąwóz pod Rjukanem, tłum. Jadwiga Bułakowska, 1971 (372 ss.)
 Jan Brzoza, Przyszedł dobry dzień, 1971 (465 ss.) 
 Karel Čapek, Fabryka absolutu, tłum. Paweł Hulka-Laskowski, 1971 (188 ss.), seria Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich
 Roman Jasiński, Pieśń puszczy, 1971 (117 ss.)
 Nina Kracherowa, Progi, 1971
 Zofia Lewandowska, Piękni i dobrzy, 1971 (293 ss.)
 Albin Siekierski, Ziemia nie boi się kul, 1971 (298 ss.)
 Kazimierz Traciewicz, Korniki, 1971 (376 ss.)
 Leon Wantuła, Wycieczka z narzeczoną, 1971 (168 ss.)
 W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich, red. Henryk Rechowicz, 1971 (396 ss.)
 Województwo katowickie. Wczoraj – dziś – jutro, 1971 (35 ss.)

1972:
 George Bidwell, Bunt Długich Spódnic, tłum. Anna Bidwell, 1972 (317 ss.)
 Zbigniew Domarańczyk, Tadeusz Wolski, CIA na Akropolu, 1972 (182 ss.)
  (676 ss.)
 Ludwik Gościński, Rozstanie z Kościołem, 1972 (310 ss.)
 Stanisław Horak, Liryki, 1972 (79 ss.)
 Tadeusz Jędruszczak, Powstania śląskie 1919-1920-1921, 1972 (87 ss.)
 Katowice 1865-1945. Zarys rozwoju miasta, (współwydawca: Śląski Instytut Naukowy), 1972 (351 ss.)
 Franciszek Klon, Łowcy minionego czasu, 1972 (354 ss.)
 Kazimierz Kutz, Sól ziemi czarnej, 1972 (180 ss.)
 Edmund Niziurski, Siódme wtajemniczenie, 1972 (379 ss.)
 Longin Pastusiak, Wielkie mocarstwa wobec podziału i zjednoczenia Niemiec, 1972 (351 ss.)
 Bolesław Piastowicz, Brunatna miłość, 1972 (245 ss.) [seria kryminalna]
 Jan Pierzchała, Krzak gorejący, 1972 (349 ss.)
 Albin Siekierski, Drzewo liści nie dobiera, 1972 (263 ss.)
 Zygmunt Stewa, Miliony majora G., 1972 (200 ss.), Seria z Krukiem
 Vladislav Vančura, Koniec starych czasów, tłum. Zdzisław Hierowski, wyd. II, 1972 (307 ss.)

1973:
 300 podań, bajek i anegdot z Górnego Śląska, zebrali i opracowali: Dorota Simonides, Józef Ligęza, współwydawca: Instytut Śląski w Opolu, 1973 (418 ss.)
 Aleksander Baumgardten, Zielone czasy, wyd. IV, 1973 (212 ss.)
 Ulrich Becher, Polowanie na świstaki, 1973 (628 ss.)
 George Bidwell, Cudzą krwią. Opowieść o Karolu Edwardzie Stuarcie, tłum. Anna Bidwell, 1973 (265 ss.)
 Leon Bielas, Sławna jak Sarajewo, 1973 (381 ss.)
 Stanisław Broszkiewicz, Takie buty 1973 (276 ss.)
 Kornelia Dobkiewiczowa, Wężowa królewna. Baśnie, 1973 (190 ss.)
 Kazimierz Gołba, Wieża spadochronowa. Harcerze śląscy we wrześniu 1939, 1973, (190 ss.)
 Ryszard Hajduk, Arka Bożek, 1973 (226 ss.)
 Kazimierz Rapacz, Fraszki igraszki, 1973 (43 ss.)
  (296 ss.)

1974:
 Jan Baranowicz, Kolczyki Kalimury, 1974 (247 ss.)
 George Bidwell, Diabelski pomiot, 1974 (238 ss.)
 František Běhounek, Rozbitkowie na morzu polarnym, tłum. Jadwiga Bułakowska, 1974 (385 ss.) 
 Zygmunt Boras, Książęta piastowscy Śląska, 1974 (463 ss.)
 Kornelia Dobkiewiczowa, Zuzanka, 1974 (272 ss.)
 Barbara Gordon, Proces poszlakowy, 1974 (272 ss.)
 Tadeusz Hołuj, Osoba, 1974 (256 ss.)
 Stanisław Horak, Ostatni las, 1974 (84 ss.)
  (268 ss.)
 Andrzej Konieczny, Przywilej umierania, 1974 (256 ss.)
 Edmund Niziurski, Klub włóczykijów, wyd. II, 1974 (290 ss.)
 Jan Pierzchała, Antykwariat przy ulicy Barbarossy, 1974 (169 ss.)
 Andrzej Trepka, Wizjoner kosmosu, 1974 (416 ss.)
 Seweryna Szmaglewska, Czarne stopy, ilustrował Zbigniew Lengren, wyd. X, 1974 (240 ss.)
 Leon Wantuła, Urodzeni w dymach, 1974 (203 ss.), seria Biblioteka Literatury XXX-lecia Monika Warneńska, Karolinka z Diamentowych Gór, 1974 (276 ss.)

1975:
 George Bidwell, „Boś lud swój pomordował...” Biografia Karola I Stuarta, tłum. Anna Bidwell, 1975 (328 ss.)
 George Bidwell, Ten zły wódz, 1975 (306 ss.)
 Danuta Bieńkowska, Michał Waleczny, 1975 (192 ss.)
 Gustaw Morcinek, W wiergułowej dziedzinie, 1975 (428 ss.), seria Biblioteka Młodych Edmund Niziurski, Awantura w Niekłaju, 1975
 Edmund Niziurski, Księga urwisów, 1975 (428 ss.)
 Jan Pierzchała, Krzak gorejący 1975 (310 ss.), seria Biblioteka Literatury XXX-lecia Jan Pierzchała, Przeczekaj deszcz, 1975 
 Dymitr Talew, Mnich z Chilendaru, 1975 (297 ss.)
 Vladislav Vančura, Trzy rzeki, 1975 (279 ss.)

1976:
 George Bidwell, „Ani chwili nudy”. Autobiografia, 1976 (312 ss.)
 George Bidwell, Zdobywca Indii, 1976 (211 ss.)
 Władysław Bochenek, Jedna zima z Moniką, wyd. II, 1976 (212 ss.)
 Stanisław Horak, Koronacja, 1976 (196 ss.)
 Roman Hraba, „Lebensborn” czyli źródło życia, wyd. II, 1976 (255 ss.) 
 Josef Janacek, Śmierć Wallensteina, 1976 (327 ss.)
 Kalendarz Śląski 1977, 1976 (253 ss.)
 Miloš Václav Kratochvíl, Odkrywcy i zdobywcy, tłumaczenie Jadwiga Bułakowska, 1976 (343 ss.)
 Jerzy Lovell, Księga ludzi, ptaków i ryb, 1976 (176 ss.)
 Bohdan Petecki, Rubin przerywa milczenie, ilustr. Jan Dubiel, 1976 (170 ss.)
 Wilhelm Szewczyk, Wyprzedaż samotności, 1976 (251 ss.)
 Ľudo Zúbek, Doktor Jesenius, 1976 (432 ss.)

1977:
 Aleksander Baumgardten, Nasze wojny prywatne, 1977
 George Bidwell, Ostatni rycerz króla Artura. Henryk V, tłum. Anna Bidwell, 1977 (264 ss.)
 George Bidwell, Wiktoria żona Alberta, 1977 (348 ss.)
 Stefan Bratkowski, Z czym do nieśmiertelności, 1977 (440 ss.)
 Karel Vladimir Burian, Wielka miłość, 1977 (295 ss.)
 Stanisław Cenkier, Ze wspomnień starego leśnika, 1977 (277 ss.)
 Desider Galsky, Wielka gra Ferdynanda Lessepsa, 1977 (225 ss.)
 Stanisław Horak, Twierdza, 1977 (140 ss.)
 Alina Korta, Jak połknęłam żabę, 1977 (238 ss.)
 Stefan M. Kuczyński, Litwin i Andegawenka, 1977 (398 ss.)
 Feliks Netz, Skok pod poprzeczką, 1977 (150 ss.)

1978:
 Tadeusz Bujnicki, O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki, 1978 (298 ss.)
 Jan Drda, Bajki czeskie, 1978 (301 ss.), seria Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich Witold Frycz, Górnik strzałowy, 1978 (112 ss.)
 Edmund Niziurski, Awantury kosmiczne, 1978 
 Zdzisław S. Pietras, Bolesław Krzywousty, 1978 (244 ss.)
 Poczta na południu. Antologia młodej prozy słowackiej, wybór Štefan Drug, tłum. Anna Jolanta Bluszcz i in., 1978 (362 ss.)
 Herbert Scurla, Aleksander von Humboldt, 1978 (422 ss.)
 Dionizy Sidorski, Szalony jasnowidz, 1978(287 ss.)
 Albin Siekierski, Nie odpoczywa w spokoju, 1978 (152 ss.)
 Andrzej Trepka, Dwunastu apostołów, 1978 (296 ss.)
 Henryka Wolna, Matka Lepiorzów, 1978 (254 ss.)

1979:
 George Bidwell, Król diamentów, 1979 (350 ss.)
 Franciszek Fikus, Tadeusz Wieczorek, Urządzenia magneto/hydrodynamiczne w odlewniach i hutach, 1979 (158 ss.) 
 Jerzy Conrad Korzeniowski, Na progu wyobraźni, 1979 
 Władysław Machejek, Ty psie niewierny, 1979 (310 ss.)
 Gustaw Morcinek, Czarna Julka, 1979 (374 ss.)
 Albin Siekierski, Druga strona księżyca, 1979 (218 ss.)
 Wilhelm Szewczyk, Skarb Donnersmarcków, 1979 (316 ss.)
 Andrzej Trepka, Benedykt Dybowski, 1979 (470 ss.)
 Leon Wantuła, Najpierw żyć, 1979 (335 ss.)
 Wydawnictwo Śląsk Katowice. Bibliografia 1974–1978, Katowice 1979 (123 ss.) 
 Andrzej Żak, Mężczyzna prosto z nieba, 1979 (104 ss.) [seria prozatorska]

1980:
 Aleksander Baumgardten, To on, niepokój, 1980 (285 ss.)  [seria prozatorska]
 George Bidwell, Zdobywca Anglii. Wilhelm I z Normandii, 1980 (312 ss.)
 Emil Biela, Fontanna, 1980 (144 ss.) [seria prozatorska]
 Danuta Bieńkowska, Wesprzyj się na mnie, 1980 (188 ss.)  [seria prozatorska]
 Władysław Bochenek, Witold i Elwira, 1980 (206 ss.) [seria prozatorska]
 Kazimierz Chmura, Złoża i wydobycie ważniejszych kopalin na świecie, 1980 (399 ss.)
 Stanisław Horak, Cena ciszy, 1980 (92 ss.) [seria prozatorska]
 Stanisław Horak, Pole chwały. Koronacja, 1980 (286 ss.) [seria prozatorska]
 Kazimierz Kutz, Sól ziemi czarnej, 1972 (180 ss.)
 Stanisław Ligoń, Bery i bojki śląskie, wyboru dokonał i przedm. opatrzył Celestyn Kwiecień, ilustr. Danuta Knosałówna, wyd. II, 1980 (256 ss.) 
 Feliks Netz, Biała gorączka, 1980 (156 ss.) 
 Andrzej Nowicki, Lampa trzydziestu spotkań, oprac. graficzne Henryk Bzdok 1980 (566 ss.)
 Stanisław Sokołowski, Wywiad czy mafia?, 1980 (496 ss.)
 Wilhelm Szewczyk, Marnotrawstwo serca, 1980 (245 ss.)
 Edward Szopa, Tatuaż, 1980 (86 ss.)
 Śpiewająca lipka. Bajki Słowian zachodnich, 1980 (342 ss.)
 Zbigniew Wojakiewicz, ABC dekady 1971-1980, 1980 (367 ss.) 

1981:
 George Bidwell, Ulubieniec Narodu. Lord Palmerston, 1981 (270 ss.)
 Jan Brzoza, Ziemia, posłowiem opatrzył Feliks Fornalczyk, wyd. III, 1981 (255 ss.) 
 Jerzy Cepik, Krzysztof Kolumb, 1981 (380 ss.)
 Stanisław Horak, Muzeum, 1981 (156 ss.) [seria prozatorska]
 Ivan Horvath, Wiza do Europy, 1981 (236 ss.)
 Bohumil Hrabal, Święto przebiśniegu, 1981 (164 ss.)
 Romuald Lenech, Co rozum to przyszłość. Opowiadania satyryczne 1981 (162 ss.)
 Józef Musioł, Świadkowie, 1981 (171 ss.)
 Albin Siekierski, Ziemia nie boi się kul, 1981
 Andrzej Trepka, Fenomeny przyrody, 1981 
 Monika Warneńska, Karolinka na tropach Indian, 1981 (266 ss.) 
 Andrzej Wydrzyński, Odwrócone niebo, wyd. IV, 1981 (233 ss.)
 Jan Przemsza-Zieliński, Żołnierz nie odszedł bez walki, 1981 (310 ss.)

1982:
 George Bidwell, John i Sara Księstwo Marlborough, tłum. Anna Bidwell, 1982 (223 ss.)
 George Bidwell, Pirat królowej, 1982 (202 ss.)
 Krystyna Boglar, Longplay z Kowalskim, 1982 (136 ss.)
 Stanisław Broszkiewicz, Ballada z Rocca Lanciano, 1982 (128 ss.)  [seria prozatorska]
 Jan Dobraczyński, Najeźdźcy, wyd. XI, 1982 (518 ss.)
 Stanisław Hadyna, W pogoni za wiosną, 1982 (254 ss.) 
 Stanisław Horak, Lipiec przed sierpniem, 1982 (88 ss.)  [seria prozatorska]
 Gustaw Morcinek, Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki, 1982 (237 ss.) [seria prozatorska]
 Edmund Osmańczyk, Sprawy Polaków, 1982 (116 ss.)
 Alexej Pludek, Pisarz faraona, tłum. Jadwiga Bułakowska, Andrzej Babuchowski, 1982 (534 ss.)
 Dionizy Sidorski, Nie znam takiego monarchy, 1982 (187 ss.)
 Edward Szopa, Biały ford, 1982 (92 ss.)  [seria prozatorska] OCLC 9776246
 Mirosław Stecewicz, Stanisław Załuski, Latająca ośmiornica. Bajki malarskie, 1988 (62 ss.) 
 Anna Świrszczyńska, Śląskie opowieści, 1982 (32 ss.) 
 Andrzej Trepka, Król tasmańskich stepów, 1982 (171 ss.)
 Paweł Wieczorek, Zielone straszydło, 1982 (200 ss.)
 Siergiej Wieniecki, Opowiadania o metalach, 1982 (194 ss.) 
 Hermann Heinz Wille, W głąb ziemi, tłum. Tadeusz Kurlus, 1982 (208 ss.) 
 Henryka Wolna, Odrzysko. Powieść, 1982 (220 ss.)
 Andrzej Żak, Olimpiada zwierząt, 1982 (23 ss.) 

1983:
 Jan Baranowicz, W krainie baśni, 1983 (234 ss.)
 Irena Bednarek, Stanisław Sokołowski, Fanfary i werble. Kulisy wielkiej zbrodni, 1983 (600 ss.)
 František Běhounek, Komandosi pułkownika Brenta, wyd. III, 1983 (226 ss.) [seria kryminalna] 
 George Bidwell, Lwie Serce, tłum. Anna Bidwell, 1983
 Leon Bielas, Marly dla przyjaciół, 1983 (376 ss.)  [seria prozatorska]
 Jerzy Cepik, Leonardo da Vinci, 1983 (432 ss.)
 Karel Čapek, Bajki i przypowiastki, tłum. Anna Jolanta Bluszcz, 1983 (166 ss.), seria Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich Edward Długajczyk, Sanacja śląska 1926-1939, 1983 (372 ss.)
 Kazimierz Gołba, Wieża spadochronowa. Harcerze śląscy we wrześniu 1939, 1983 (192 ss.)
 Bohumil Hrabal, Aferzyści i inne opowiadania, 1983 (287 ss.) 
 Kalendarz Śląski 1984, 1983 (305 ss.)
 Josef Kleibl, Skąd przychodzisz Adamie?, wyd. II, 1983 (183 ss.)
 Krystyna Kolińska, Listy do nie kochanych, 1983 (280 ss.) 
 Julian Kornhauser, Wspólny język, 1983 (271 ss.)
 Józef Ignacy Kraszewski, Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, wyd. IX, 1983 (236 ss.)
 Józef Kret, Harcerze wierni do ostatka, 1983 (233 ss.)
 Stefan M. Kuczyński, Zawisza Czarny, wyd. 2, 1983 (352 ss.)
 Ewa Lach, Na latającym dywanie, 1983 (194 ss.)
 Cezary Leżeński, Strachy z Pałacowej Wieży czyli Filip detektywem, 1983 (139 ss.) 
 Janusz Makarczyk, Siostra zjedzonego człowieka, 1983 (238 ss.)
 Jan Malicki, Laury, togi, pastorały. Szkice o kulturze literackiej renesansowego Śląska, 1983 (179 ss.)
 Edmund Niziurski, Awantura w Niekłaju, 1983 (339 ss.)
 Marcin Nowak-Njechorński, Mistrz Krabat - dobry łużycki czarodziej, 1983 (47 ss.)
 Jan Pierzchała, Opasani ciemnością, 1983 (133 ss.)
 Janusz Roszko, Ostatni rycerz Europy, 1983 (465 ss.)
 Donat Šajner, Wielka włóczęga, 1983

1984:
 George Bidwell, Najcenniejszy klejnot, 1984 (243 ss.)
 Władysław Bochenek, Jedna zima z Moniką, 1984 (165 ss.)
 Jerzy Edigey, Zdjęcie z profilu, 1984 (213 ss.)
 Jan Kantyka, Na beskidzkich szlakach, 1984 (419 ss.)
 Ryszard Kincel, Kłopotliwy książę Sułkowski, 1984 (175 ss.)
 Andrzej Konieczny, Tajna broń Reinharda Heydricha, 1984 (292 ss.) [seria kryminalna]
 Florian Krasucki, Zagrożenia elektryczne w górnictwie, 1984 
 Gustaw Morcinek, Opowiadania, 1984 (401 ss.)
 Marta Tomaszewska, Gdzie ten skarb?, 1984 (218 ss.), seria Biblioteka Szarej Lilijki Tadeusz Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie, 1984 (290 ss.)
 Władysław Zieliński, Ludzie i sprawy hotelu Lomnitz, 1984 (218 ss.) 
 Stefan Zweig, Magellan, tłum. Zofia Petersowa, wyd. II, 1984 (166 ss.)

1985:
 George Bidwell, Rubaszny król Hal. Henryk VIII, wyd. III, 1985 (292 ss.)
 Jerzy Cepik, Samotny o zmierzchu. Rembrandt van Rijn, 1985 (298 ss.)
 Kazimierz Dębnicki, Krystyna Salaburska, Nieprzetarty szlak, wyd. II, 1985 (214 ss.) 
 Leszek Girtler, Bank nieuczciwości, 1985 (143 ss.)
 Stanisław Horak, Osiemdziesiąty rok, 1985 (144 ss.)  [seria prozatorska]
 Jacek Kolbuszewski, Krajobraz i kultura, 1985 (216 ss.) 
 Alina Korta, Jak połknęłam żabę, wyd. II, 1985 (192 ss.) 
 Stanisław Ligoń, Bery i bojki śląskie, wyboru dokonał i przedm. opatrzył Celestyn Kwiecień, ilustr. Danuta Knosałówna, wyd. III, 1985 (256 ss.) 
 Władysław Machejek, Żydowski pies, 1985 (270 ss.)  [seria prozatorska]
 Bohdan Petecki, Sola z nieba północnego, wyd. II, 1985 (237 ss.) 
 Roman Samsel, Samotność dalekich podróży, 1985 (366 ss.) [seria prozatorska]
 Bogdan Snoch, Protoplasta książąt śląskich, 1985 (150 ss.)
 Wera Sztabowa, Krupnioki i moczka czyli gawędy o kuchni śląskiej, 1985 (175 ss.)

1986:
 Józef Bańka, Filozofia cywilizacji. T. 1. Cywilizacja diatymiczna czyli Świat jako strach i łup, 1986 (666 ss.) 
 Jan Baranowicz, Wachlarz młodości, 1986, seria Baśnie z Różnych Stron Świata 
 Eduard Bass, Szalone życie Aleksandra Stawiskiego, tłum. Anna Jolanta Bluszcz, ilustracje: Stanisław Kluska, Romuald Dziurosz, 1986 (276 ss.)
 Frantisek Gel, Pogromca niewidzialnych drapieżników, 1986 (246 ss.)
 Wojciech Kunicki, Norbert Honsza, Karol May. Anatomia sukcesu, 1986 (302 ss.) 
 Stefan Majchrowski, Pan Sienkiewicz, 1986 (351 ss.)
 Stefan Majchrowski, Tajemnice wyspy Aotea, 1986 (174 ss.) 
 Eugeniusz Paukszta, Złote korony księcia Dardanów, 1986 (269 ss.)
 Jerzy Piechowski, Gra królów, 1986 (187 ss.)
 Karol Skrzypek, Podkarpackim szlakiem września, 1986 (131 ss.)
 Słownik polskich pionierów techniki, red. Bolesław Orłowski, 1986 (239 ss.)
 Stanisław Stabryła, Śpiewaj mi muzo. Cztery opowieści o poetach greckich, 1986 (282 ss.) 
 Wera Sztabowa, Krupnioki i moczka czyli gawędy o kuchni śląskiej, 1986 (175 ss.)
 Marta Tomaszewska, Pan Tu i Pan Tam, 1986 (96 ss.) 
 Zygmunt Walter-Janke, W Armii Krajowej na Śląsku, 1986 (324 ss.) 
 Włodzimierz Wójcik, Legenda Piłsudskiego w Polskiej literaturze międzywojennej, 1986 (265 ss.) 
 Stefan Zweig, Maria Stuart, 1986 (310 ss.)

1987:
 Józef Bańka, Filozofia cywilizacji. T. 2. Cywilizacja diafroniczna czyli Świat jako praca i zysk, 1987 (701 ss.) 
 Henryk F. Bień, Kto miłuje, bywa zdrów czyli sztuka kochania w polskich przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych, 1987 (173 ss.) 
 Władysław Bochenek, Jedna zima z Moniką, 1987 (166 ss.)  [seria prozatorska]
 Norbert Bonczyk, Stary kościół miechowski, 1987 (192 ss.) 
 Kazimierz Gołba, Wieża spadochronowa. Harcerze śląscy we wrześniu 1939, 1987
 Andrzej Konieczny, Zakon spod znaku Salamandry, 1987 
 Tadeusz Koziura, Sąd nad Czekoladką, 1987 (132 ss.) 
 Barbara Nawrocka-Dońska, Gęsty las, wyd. II, 1987 (299 ss.) [seria prozatorska]
 Maria Parandowska, Przyjmij laur zwycięski, 1987 (279 ss.)
 Jan Pierzchała, Krzak gorejący, 1987 (371 ss.) [seria prozatorska]
 Marek Ruszczyc, Niepospolite kobiety. Legendy i historia, 1987
 Marek Ruszczyc, Strzały w „Zachęcie”, wyd. II, 1987 (260 ss.)
 Dionizy Sidorski, Panie Kochanku, 1987 (271 ss.)
 Albin Siekierski, Nastaje zmierzch, 1987 (185 ss.)
 Alfred Szklarski, Tomek w Gran Chaco, ilustr. Józef Marek, 1987 (260 ss.)
 Henryka Wolna, Rzeka spolegliwa, 1987

1988:
 Barbara Bazielich, Śląskie stroje ludowe, 1988 (150 ss.) 
 George Bidwell, Bunt długich spódnic, 1988 (226 ss.)
 „BION”. Wybór radzieckich opowiadań fantastyczno-naukowych, oprac. Piotr Fast, 1988 (340 ss.)
 Gerhard Feix, Surete. Wielkie ucho Paryża (308 ss.)
 Andrzej Gaberle, Zwarzone mrozem głogi, 1988 (90 ss.) 
 Ivan Hudec, Jak smakuje zakazany owoc, tłumaczenie Krystyna Donabidowicz, 1988 (205 ss.) 
 Peter Jaros, Tysiącletnia pszczoła, tłum. Andrzej Czcibór-Piotrowski, Józef Waczków, 1988 (455 ss.)
 Monika Kotowska, Schody do nieba, 1988 (168 ss.) 
 Jacek Joachim, Sztylet wenecki, 1988 (288 ss.)
 Jan Klima, Simon Bolivar, 1988 (266 ss.)
 Jack-Alain Leger, Monsignore, tłum. Bożena Sęk, 1988
 Jerzy S. Łątka, Romantyczny kondotier, 1988 (228 ss.)
 Jerzy Łojek, Dzieje zdrajcy, 1988 (280 ss.)
 Jadwiga Nadzieja, Od jakobina do księcia namiestnika, 1988 (266 ss.)
 Eda Ostrowska, Małmazja, 1988 
 Jerzy Piechowski, Prorok czy dyktator?, 1988 (140 ss.)
 Sławomir Sierecki, Bractwo Tajnych Laborantów, 1988 (192 ss.) 
 Wacław Sieroszewski, Zamorski diabeł (Jan-guj-tzy), 1988 (251 ss.)
 Mieczysław Starczewski, Ruch oporu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, 1988 (404 ss.)
 Marta Tomaszewska, Pampuszek w dolinie zbiegów, 1988 (45 ss.) 
 Jan Widacki, Kniaź Jarema, 1988 (292 ss.)
 Andrzej Żak, Rycerz Króla Jegomości, 1988 (172 ss.)

1989:
 Anna i George Bidwellowie, Admirał i kochanek, 1989 (264 ss.)
 Czesław Binek, Przeklęty szatan i wielka miłość Antoniny Tyczkówny, 1989 (155 ss.) 
 Folklor Górnego Śląska, pod redakcją Doroty Simonides, 1989 (800 ss.) 
 Jaroslav Hašek, Nieznane przygody dobrego wojaka Szwejka i inne opowiadania, wybrał i tłum. Witold Nawrocki, 1989, (306 ss.)  seria Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich James Hilton, Zaginiony horyzont, 1989 (195 ss.)  seria Science Fiction Jean-Pierre Hubert, Obszar Marzyciela, 1989 (206 ss.)  seria Science Fiction Alois Jirásek, Stare podania czeskie, tłum. Maria Erhardtowa, wyd. II, 1989, (235 ss.)  seria Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich Nina Kracherowa, Partyzant moralności, 1989 (332 ss.)
 Zofia Lewandowska, Życie odzyskane, 1989 (144 ss.) [seria prozatorska]
 Jiří Marek, I nastał wiek błogi..., 1989 (234 ss.)  seria Science Fiction Marek Oramus, Hieny cmentarne, 1989 (280 ss.)  seria Science Fiction Krystian Piwowarski, Portret trumienny, 1989 (144 ss.)  [seria prozatorska]
 Gabriela Porębina, Od proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, 1989 (450 ss.) 
 Janusz Roszko, Awanturnik nieśmiertelny, 1989 (340 ss.)
 W skarbnikowym królestwie. Baśnie i podania śląskie, 1989 (364 ss.)

1990:
 Graham Greene, Monsignore Kichote, tłum. Janina Karczmarewicz-Fedorowska, 1990 (283 ss.) 
 Leszek Mech, Władysław Nehrebecki, Bolek i Lolek. Grobowiec faraona, 1990 (15 ss.)
 Wasilij Sidichmienow, Ostatni cesarze Chin, tłum. Jerzy Abkowicz i Roman Sławiński, 1990, (307 ss.)  
 Wera Sztabowa, Krupnioki i moczka czyli gawędy o kuchni śląskiej, 1990 (199 ss.) 
 Michel Tournier, Król Olch, tłum. Leon Bielas, 1990, (277 ss.) 
 Jules Verne, Północ kontra Południe, tłum. Bożena Sęk, 1990, (280 ss.) 
 Maria Julia Zaleska, Młody wygnaniec. 1990 (238 ss.) 
 Stefan Zweig, Maria Antonina, tłum. Zofia Petersowa, wyd. III, 1990 (367 ss.)  seria Z medalionem1991:
 Józef Bańka, Filozofia cywilizacji. T. 3. Cywilizacja eutyfroniczna czyli Świat jako rozum i godność, 1991 (682 ss.) 
 Ernest Dyczek, Biała Dama (opowieści z czasów rozpadu), 1991 (227 ss.) 
 Olaf Stapledon, Dziwny John. Historia pół żartem, pół serio, 1991 (254 ss.)  seria Science Fiction Marta Tomaszewska, Tetraktys'', 1991 (267 ss.) 1992''':
 Ryszard Kincel, Kto dobre piwo warzył, 1992 (19 ss.)

Przypisy 

Kultura w Katowicach
Nieistniejące polskie wydawnictwa
Polskie wydawnictwa z siedzibą w Katowicach
Polskie wydawnictwa książkowe